Гуляевка — деревня в Курагинском районе Красноярского края. Входит в состав Черемшанского сельсовета.

География 
Деревня находится в южной части края, в пределах Алтае-Саянского горнотаёжного района, на правом берегу реки Казыр, на расстоянии приблизительно 65 километров (по прямой) к востоку-юго-востоку (ESE) от посёлка городского типа Курагино, административного центра района. Абсолютная высота — 462 метра над уровнем моря.

История 
Основана в 1911 году. По данным 1926 года имелось 39 хозяйств и проживало 199 человек (104 мужчины и 95 женщин). В национальном составе населения преобладали пермяки. В административном отношении деревня входила в состав Черемшанского сельсовета Курагинского района Минусинского округа Сибирского края.

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 49,8 %, женщины — соответственно 50,2 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 91 % из 299 чел.

Примечания 

Населённые пункты Курагинского района